Le terme Nastapoka peut se référer à:

 L'arc Nastapoka, une partie du littoral du Nord-du-Québec formant un arc presque parfait.
 Les îles Nastapoka, un archipel de la baie d'Hudson, au Canada.
 Rivière Nastapoka, un cours d'eau du territoire non organisé de Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 56° 54' 37" Nord; 76° 32' 47" Ouest.
 Chenal Nastapoka, un chenal du territoire non organisé de Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 56° 53' 43" Nord; 76° 35' 29" Ouest.
 Chutes Nastapoka, chutes d'eau du territoire non organisé de Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 56° 54' 55" Nord; 76° 31' 36" Ouest.